USLD est un sigle qui peut désigner :
 Unité de soins de longue durée
 Union sportive du littoral de Dunkerque